Молесуэлас-де-ла-Карбальеда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 34,28 км². Население — 88 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы